Cmentarz parafialny w Starych Babicach przy ul. Okulickiego
 Cmentarz przykościelny w Starych Babicach przy ul. Rynek17
 Cmentarz wojenny w Starych Babicach przy ul. Sikorskiego